Thory ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Thory (Somme) im Département Somme
 Thory (Yonne) im Département Yonne

Thory ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Antoine Thory (1759–1827), französischer Schriftsteller, Naturforscher und Botaniker

Siehe auch:
 Tory (Begriffsklärung)